Les Internationaux de France de tennis 2018 se déroulent du 27 mai au  au stade Roland-Garros à Paris. Il s'agit de la  du tournoi de tennis professionnel des Internationaux de France de tennis, deuxième levée de la tournée du Grand Chelem.

Chez les hommes, Rafael Nadal bat en finale l'Autrichien Dominic Thiem en trois sets et remporte pour la  fois les Internationaux de France, améliorant son propre record, à Roland Garros, et pour un tournoi du Grand Chelem en général. En double, les Français Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut remportent le tournoi pour la première fois.

Du côté des dames, la Roumaine Simona Halep, 1 mondiale, bat en finale l'Américaine Sloane Stephens et remporte son premier tournoi du Grand Chelem après deux défaites en finale sur la terre battue parisienne, en 2014 et 2017. En double, les Tchèques Barbora Krejčíková et Kateřina Siniaková remportent leur premier tournoi du Grand Chelem.

Faits marquants

Avant le tournoi

Contexte 
Cette deuxième levée du Grand Chelem est marquée pour la troisième année consécutive par le forfait de Roger Federer, vainqueur de l'Open d'Australie, qui a fait le choix de faire l'impasse sur la saison sur terre battue, surface exigeante physiquement. En effet, le Suisse, âgé de bientôt 37 ans, a fait savoir qu'il souhaitait  et pour cela il préfère se restreindre à deux surfaces. D'autres grands noms du tennis mondial ont également renoncé à fouler l'ocre de la Porte d'Auteuil comme Andy Murray, absent du circuit depuis  à cause d'une blessure à la hanche et retombé à la  place mondiale, mais aussi Jo-Wilfried Tsonga ou encore Milos Raonic, tous deux souffrant du genou. Ces forfaits laissent le champ libre à Rafael Nadal pour asseoir un peu plus son pouvoir sur terre battue et améliorer ses nombreux records sur cette surface. L'Espagnol semble comme chaque année imperturbable sur cette surface, remportant pour la  fois de sa carrière les tournois de Monte-Carlo et Barcelone et pour la  fois celui de Rome. En plus d'un bilan sans appel de 17 victoires pour une seule défaite sur ocre cette saison, le numéro 1 mondial du début de 2018 a réalisé le record du plus grand nombre de sets remportés consécutivement sur terre battue (50) lors du tournoi de Madrid. Son objectif est simple : remporter pour la  fois Roland-Garros et devenir le seul joueur de l'ère Open à triompher autant de fois dans le même tournoi du Grand Chelem. Il doit toutefois se méfier des joueurs de la nouvelle génération comme Dominic Thiem, finaliste du tournoi madrilène, et qui est le seul joueur à l'avoir battu cette année 2018 sur terre, ou encore Alexander Zverev, vainqueur des tournois de Munich et Madrid, finaliste à Rome la semaine suivante et qui totalise un ratio sur terre battue cette saison de 16 victoires (dont 13 d'affilée) pour 2 défaites. Ce tournoi est également l'occasion pour Novak Djokovic de confirmer son retour. Absent du circuit pendant six mois après une blessure au coude, le Serbe, qui pointe à la  place mondiale, peine à retrouver ses marques depuis l'Open d'Australie. Sur les quatre tournois auxquels il a participé sur terre, il enregistre un bilan mitigé de 10 victoires pour 7 défaites. Stanislas Wawrinka, finaliste sortant, est, quant à lui, dans une situation encore plus délicate. Opéré du genou en février, le numéro 2 suisse n'a remporté que 4 matches au cours des six tournois qu'il a disputés en 2018.

Chez les femmes, aucune joueuse ne s'est réellement démarquée sur terre battue cette saison. Toutefois, la  mondiale Petra Kvitová semble en pole position pour s'imposer à Paris avec deux titres acquis sur cette surface, à Prague et Madrid. D'autres joueuses sont également favorites. C'est le cas de l'Ukrainienne Elina Svitolina, titrée à trois reprises cette saison dont une fois sur ocre, à Rome, ou encore de la numéro 1 mondiale du moment Simona Halep, finaliste dans la capitale italienne et qui court toujours derrière un titre du Grand Chelem après avoir été finaliste à deux reprises à Roland-Garros en 2014 et 2017 ainsi qu'à l'Open d'Australie en . Ce Majeur est également l'occasion pour Serena Williams, retombée à la  place mondiale à la suite de sa grossesse qui l'a éloignée des courts pendant plus d'un an, de revenir à la compétition après un bref passage à Indian Wells et Miami en mars.

Forfaits 
 Chez les hommes
On note les forfaits de l'Allemand Cedrik-Marcel Stebe (convalescence post-opératoire), de l'Argentin Nicolás Kicker (suspension pour trafic de match), de l'Australien Nick Kyrgios (blessure au coude), du Belge Steve Darcis (blessure au coude), du Britannique Andy Murray (convalescence post-opératoire), du Canadien Milos Raonic (blessure au genou), du Coréen Chung Hyeon (blessure à la cheville), du Français Jo-Wilfried Tsonga (blessure au genou), du Russe Andrey Rublev (blessure au dos), des Serbes Filip Krajinović (blessure à la jambe) et Viktor Troicki (lombalgie), du Suisse Roger Federer (choix personnel), du Taïwanais Lu Yen-hsun (blessure à l'épaule) et de l'Ukrainien Alexandr Dolgopolov (blessure au poignet). 

Ils sont respectivement remplacés par Thomas Fabbiano, Oscar Otte, Marco Trungelliti, Matteo Berrettini, Cameron Norrie, James Duckworth, Serhiy Stakhovsky, Pablo Andújar, Peter Polansky, Jürgen Zopp, Mohamed Safwat, Laslo Djere, Ruben Bemelmans et Simone Bolelli.

 Chez les femmes
On note les forfaits de l'Américaine Catherine Bellis (blessure au coude), de la Brésilienne Beatriz Haddad Maia (blessure au dos), de la Polonaise Agnieszka Radwańska (blessure au dos), de la Portoricaine Monica Puig (blessure à la hanche), de la Roumaine Monica Niculescu (blessure à la jambe) et de la Suissesse Timea Bacsinszky (blessure au mollet). 

Elles sont respectivement remplacées par Viktória Kužmová, Yanina Wickmayer, Mandy Minella, Duan Ying-Ying, Arantxa Rus et Dalila Jakupović.

Pendant le tournoi

Simple masculin 
Pour la première fois depuis l'édition 2009 de Roland-Garros, aucun Français n'est sorti victorieux des qualifications. De même, pour la première fois dans l'histoire du tournoi, huit lucky losers intègrent le tableau principal.

Alors qu'il est battu au dernier tour des qualifications, Mohamed Safwat () est repêché pour pallier le forfait de Viktor Troicki. Il intègre pour la première fois de sa carrière le tableau principal d'un Grand Chelem et devient le premier Égyptien depuis Tamer El Sawy en 1996 à disputer le tableau final d'un Majeur.

Le Français Corentin Moutet () signe la première victoire de sa carrière en Grand Chelem en battant Ivo Karlović pour la deuxième fois de l'année, après Quito en février. Âgé de 19 ans, il devient le troisième plus jeune tricolore à remporter son premier match en Majeur après Gaël Monfils et Richard Gasquet.

L'Argentin Marco Trungelliti (), éliminé au dernier tour des qualifications, a dû faire Barcelone - Paris en voiture le dimanche, arrivant dans la capitale à minuit, pour jouer son  tour en qualité de lucky loser le lendemain matin à , en remplacement de Nick Kyrgios, forfait. Il parvient finalement à s'imposer contre Bernard Tomic en 4 sets.

Finaliste sortant, Stanislas Wawrinka, qui peine à revenir à son meilleur niveau après une opération du genou survenue en février, est sorti dès le  tour par Guillermo García-López. Il pointe au-delà de la  place à l'issue du tournoi.

Âgé de 36 ans, le Français Julien Benneteau, qui met fin à sa carrière en fin d'année, a disputé son dernier match à Roland-Garros, au  tour contre Juan Martín del Potro.

Gaël Monfils s'incline au  tour contre David Goffin en 5 sets et  de jeu après s'être procuré 4 balles de match dans la  manche. 

Pour la première fois depuis Roland-Garros 2007, aucun Français n'est représenté en huitième de finale. Cela s'était également produit en début d'année lors de l'Open d'Australie.

En se qualifiant pour les quarts de finale aux dépens de Maximilian Marterer, Rafael Nadal signe la  victoire de sa carrière en simple. Il devient le cinquième joueur à atteindre ce total après Jimmy Connors, Roger Federer, Ivan Lendl et Guillermo Vilas.

Alors qu'il n'avait jamais remporté de match en Grand Chelem, l'Italien Marco Cecchinato () crée l'exploit en se qualifiant pour les demi-finales après avoir éliminé au  tour Pablo Carreño Busta (), puis en huitième de finale David Goffin () et enfin en quart de finale Novak Djokovic ( et ancien 1 mondial). Il devient le joueur le moins bien classé à atteindre ce stade de la compétition Porte d'Auteuil depuis Andreï Medvedev () en 1999. Il est seulement le troisième Italien à se hisser dans le dernier carré d'un Majeur depuis 1978.

En quart de finale, Diego Schwartzman remporte le premier set face à Rafael Nadal et met fin à une série de 37 sets consécutifs remportés par l'Espagnol. Le match est interrompu par la pluie et le lendemain, le 1 mondial remporte les 3 sets suivants pour atteindre sa  demi-finale à Roland-Garros.

Simple féminin 
Vainqueur de l'édition précédente, Jeļena Ostapenko s'incline d'entrée contre la  mondiale Kateryna Kozlova. Elle devient la deuxième tenante du titre de l'ère Open à perdre dès son premier match à Paris après Anastasia Myskina en 2005.

Serena Williams, joueuse bénéficiant du statut de protect ranking cette année, annonce son forfait (blessure au niveau des pectoraux) quelques minutes avant son huitième de finale face à la  mondiale Maria Sharapova. C'est la première fois de sa carrière que l'Américaine déclare forfait durant un tournoi du Grand Chelem, hors forfait avant compétition.

Double masculin 
Bob et Mike Bryan ne joueront pas ensemble sur l'ocre de la capitale. En effet, Bob Bryan souffre toujours d'une blessure à la hanche et a déclaré forfait, annonçant au passage que son frère prendrait bien part au tournoi aux côtés de Sam Querrey. Ce forfait met ainsi fin à leur série de 76 participations consécutives en Grand Chelem. En 23 ans de carrière, les deux Américains n'ont joué que neuf tournois séparément, en 2000, 2001, 2002, 2015 et donc 2018.

Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut, qui n'ont jamais dépassé le  tour à Roland Garros, frôlent la défaite d'entrée en sauvant deux balles de match face à Robert Lindstedt et Marcin Matkowski. Les deux Français parviennent par la suite à remporter le titre. Ils deviennent ainsi la troisième paire française de l'ère Open à s'imposer Porte d'Auteuil après Henri Lecomte et Yannick Noah en 1984 et Julien Benneteau et Édouard Roger-Vasselin en 2014.

Double féminin 
Invitées du tournoi, Serena et Venus Williams remportent leur premier match de double ensemble depuis leur dernière collaboration à Roland Garros en 2016.

Double mixte 
Vainqueur l'année précédente au côté de Gabriela Dabrowski, l'Indien Rohan Bopanna s'incline d'entrée aux côtés de Tímea Babos.

Lauréats 
En simple messieurs, Rafael Nadal conserve son titre en écartant en finale Dominic Thiem. Il s'agit du  titre de sa carrière en simple, son  du Grand Chelem, le  à Roland-Garros. Il devient le seul joueur de l'histoire du tennis à avoir réalisé cette performance, que ce soit en Grand Chelem ou dans un autre tournoi du circuit (il a remporté 11 fois les tournois de Monte-Carlo et Barcelone).

En simple dames, la finaliste sortante Simona Halep s'adjuge le  titre de sa carrière en simple, le  en Grand Chelem, après sa victoire contre Sloane Stephens. La Roumaine s'était auparavant inclinée en finale d'un Grand Chelem à trois reprises, à Roland-Garros en 2014 et 2017 et l'Open d'Australie en début d'année.

En double messieurs, Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale contre les numéros 1 mondiaux à la race Oliver Marach et Mate Pavić. Il s'agit de leur  et  sacre respectif dans la discipline, le  en Grand Chelem après l'US Open en 2015 et Wimbledon en 2016.

En double dames, Barbora Krejčíková et Kateřina Siniaková signe leur  succès en Grand Chelem en dominant en finale Eri Hozumi et Makoto Ninomiya. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

En double mixte, Latisha Chan et Ivan Dodig remportent leur  en double mixte ensemble en dominant en finale Gabriela Dabrowski et Mate Pavić. Il s'agit de leur  respectif dans la discipline.

Palmarès

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série

Tableau final

Juniors

Simple garçons

Têtes de série

Tableau final

Simple filles

Têtes de série

Tableau final

Double juniors

Tableau final - double garçons

Tableau final - double filles

Handisport

Tennis fauteuil - Simple messieurs

Tennis fauteuil - Simple dames

Tennis fauteuil - Double messieurs

Tennis fauteuil - Double dames

Trophée des Légendes

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux de France
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double dames des Internationaux de France
 Palmarès du double messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double mixte des Internationaux de France

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

2018
France
France